Out Run, OutRun () — термин, который может означать:

Игры 

 Out Run — автосимулятор 1986 года, разработанный Ю Судзуки и Sega AM2
 Out Run — серия видеоигр в жанре автосимулятор

Музыка 

 OutRun — дебютный полноформатный альбом французского хаус-диджея Kavinsky